Municipio de Pearl puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Pearl (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Golden Valley.
 Municipio de Pearl (condado de Hand, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Hand.
 Municipio de Pearl (condado de McCook, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de McCook.
 Municipio de Pearl (condado de Pike, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Pike.